

Miejscowości na Ukrainie
 Switłe – wieś na Ukrainie w obwodzie tarnopolskim, w rejonie monasterzyskim
 Switłe – wieś na Ukrainie w rejonie kowelskim obwodu wołyńskiego